GStA ist die Abkürzung für:
 Geheimes Staatsarchiv in Berlin, siehe Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
 Generalstaatsanwalt
 Generalstabsarzt
 Generalstaatsanwaltschaft

GSTA